Kraamvloed (ook Lochia), de vaginale uitvloeisels in de kraamtijd, tot zes weken na de geboorte
 Lochia (geslacht), een vlindergeslacht